Merkendorf (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne).
 Merkendorf (Thuringe), une commune de Thuringe (Allemagne).
 Merkendorf, une commune autrichienne.